Der aktuelle Rentenwert ist der in der Währung Euro ausgedrückte Wert eines Entgeltpunktes in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung. Er wird benötigt, um die während der rentenrechtlich relevanten Arbeitserwerbsphase gesammelten Entgeltpunkte in eine individuelle monatliche Rente umzurechnen. Die individuelle monatliche Rente wird mit der Rentenformel ermittelt. Gesetzlich definiert ist der  aktuelle Rentenwert in  Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI). Gemäß  SGB VI wird der Parameter jährlich zum 1. Juli aktualisiert.

Ermittelt wird der aktuelle Rentenwert anhand der Rentenanpassungsformel aus  SGB VI). Damit wird gewährleistet, dass die Renten dem Grunde nach den Löhnen folgen. Aufgrund einer Schutzklausel findet mindestens eine sogenannte Nullrunde statt, wobei Rentenkürzungen dann nachgeholt werden. Gemäß dem Mindestsicherungsniveau ist der Rentenwert stets so festzusetzen, dass sich ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent ergibt.
Bis zur Rentenanpassung zum 1. Juli 2024 wird für das Beitrittsgebiet davon abgewichen und ein aktueller Rentenwert (Ost) sowie die Entgeltpunkte (Ost) ermittelt, welche dann den Berechnungen zugrunde gelegt werden. Der aktuelle Rentenwert (Ost) wird gemäß  SGB VI angepasst und ab 1. Juli 2024 gibt es nur noch einen einheitlichen Rentenwert.

Entwicklung 
Zwischen dem 1. Juli 1992 und dem 30. Juni 2000 stellte der aktuelle Rentenwert einen am jeweils zeitnähesten Nettolohnniveau orientierten Rentenbetrag sicher.

Zum 1. Juli 2000 wurde der aktuelle Rentenwert ausnahmsweise – abweichend von § 68 SGB VI – durch § 255a SGB VI bestimmt. Eingefügt wurde dieser mit dem Haushaltssanierungsgesetz (HSanG) vom 22. Dezember 1999 („Inflationsausgleich“).

Mit dem zum 1. Januar 2001 rückwirkend in Kraft getretenen Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG) kehrte man zu einer „modifizierten“ Bruttolohnanpassung zurück. Zum 1. Juli 2001 wurde der aktuelle Rentenwert unter Berücksichtigung der beiden Faktoren „Veränderung der Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer des vergangenen Kalenderjahres im Verhältnis zum vorvergangenen Kalenderjahr“ und „Veränderung des Beitragssatzes zur Arbeiter- und Angestelltenrentenversicherung und des Altersvorsorgeanteils vom vergangenen zum vorvergangenen Kalenderjahr“ bestimmt. Der aktuelle Rentenwert (Ost) muss aber mindestens genauso stark angehoben werden wie der aktuelle Rentenwert (§ 255a Absatz 2 SGB VI), um zu verhindern, dass durch eine schlechtere Lohnentwicklung im Beitrittsgebiet auch die Angleichung der Renten wieder hinter das bereits erreichte Niveau zurückfällt (Schutzklausel [Ost]).

Zum 1. Juli 2004 wurde die Anpassung der Renten per Gesetz ausgesetzt („Gesetz über die Aussetzung der Anpassung der Rente zum 1. Juli 2004 [RAAG]“).

Das RV-Nachhaltigkeitsgesetz vom 21. Juli 2004 ergänzte die Rentenanpassungsformel zusätzlich um den Nachhaltigkeitsfaktor. Zum 1. Juli 2005 führten die Berechnungsfaktoren zu keinen höheren aktuellen Rentenwerten; sie blieben unverändert.

Wie im Jahr 2004 wurden die aktuellen Rentenwerte zum 1. Juli 2006 nicht verändert („Gesetz über die Aussetzung der Anpassung der Renten zum 1. Juli 2006 [RAAG 2006]“ vom 15. Juni 2006).

Historie 
Die Abgrenzungen in der Spalte mit dem Namen Niveau zwischen Brutto und vor Steuern ist im Artikel Sicherungsniveau vor Steuern erläutert. Die Angaben zum Niveau beziehen sich jeweils auf das Kalenderjahr des 1. Juli in der jeweiligen Zeile.

Bis einschließlich 1995 wurde der aktuelle Rentenwert (Ost) zweimal im Jahr (jeweils zum 1. Januar und 1. Juli) erhöht, um eine zügigere Angleichung zu ermöglichen.

Aufgrund einer Schutzklausel ( Abs. 2 SGB VI) darf die jährliche prozentuale Anpassung im Beitrittsgebiet nicht geringer sein als in den alten Bundesländern.

Am 1. Januar 2002 wurden beide aktuellen Rentenwerte mit dem amtlichen Umrechnungskurs in Euro umgerechnet.

Vorläufer 
Bis 1. Januar 1992 galten Reichsversicherungsordnung (RVO), Angestelltenversicherungsgesetz (AVG), Reichsknappschaftsgesetz (RKG), Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetz (ArVNG) und Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz (AnVNG).

Anstelle der heutigen Entgeltpunkte waren Werteinheiten die damalige Berechnungsgrundlage für Renten. Heute entsprechen 100 Werteinheiten 1,0000 Entgeltpunkt.

Die Renten wurden als Jahresrenten festgestellt und monatlich zu einem Zwölftel ausgezahlt. Anstelle des aktuellen Rentenwertes war Ausgangsbetrag für die Rentenberechnung die allgemeine Bemessungsgrundlage. Für Altersrenten wurde sie mit dem Steigerungsfaktor 1,5 multipliziert und durch 12 geteilt (= 1,25 ‰). Ausgehend von den damaligen aktuellen Bemessungsgrundlagen lassen sich bis zum Jahr 1991 die oben angegebenen fiktiven „aktuellen Rentenwerte“ ermitteln (1,25 ‰ der allgemeinen Bemessungsgrundlagen).

 Allgemeine Bemessungsgrundlage

Weblinks 
 Rechtliche Arbeitsanweisung der Deutschen Rentenversicherung: Zeittafel aktueller Rentenwert (1992–heute) West Ost
 Rechtliche Arbeitsanweisung der Deutschen Rentenversicherung: § 68 SGB VI – Aktueller Rentenwert
 Rechtliche Arbeitsanweisung der Deutschen Rentenversicherung: § 255a SGB VI – Aktueller Rentenwert (Ost)

Einzelnachweise 

Rentenversicherung
Sozialversicherung (Deutschland)